Індуктор (пристрій)
 Індуктор (хімія)
 Індуктор (генетика)
 Індуктори — поборці державних доходів у Гетьманщині

Примітки